Marche militaire peut faire référence à :
 la zone tampon créée par les Habsbourg pour se protéger de l'Empire ottoman. Voir Confins militaires.
 un type de chant militaire.